Ли́га Де́кмейере (; родилась 21 мая 1983 года в Риге, СССР) — латвийская теннисистка, специализирующаяся на играх в парном разряде; победительница одного турнира WTA в парном разряде.

Общая информация 
Родителей Лиги зовут Айварс и Вия. У латышки также есть старшая сестра Лайла (профессиональная хоккеистка).

Уроженка Риги начала свою теннисную карьеру в 6 лет.

Своими любимыми покрытием Лига считает хард и траву.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (7)

Победы (1)

Поражения (6)

Финалы турниров ITF в парном разряде (29)

Победы (19)

Поражения (10)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 
 

Теннисисты Латвии